Zuckersirup steht für

 Läuterzucker, eine durch Aufkochen von Zucker und Wasser entstandene Lösung
  Zuckerrübensirup, ein aus dem Saft von Zuckerrüben gewonnener Sirup